Marechal Cândido Rondon kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Marechal Cândido Rondon (ort), Paraná, 
 Marechal Cândido Rondon (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar